Площадь Памяти и Почестей () — площадь и военный мемориал в Ташкенте, посвящённый узбекистанским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Находится неподалёку от площади Независимости.

История 
Мемориал возник вокруг памятника Неизвестному солдату, открытому ещё в советские годы на перекрёстке улиц Волгоградской (ныне Чапаната) и Шота Руставели (сейчас Усмана Насыра). Монумент был воздвигнут над могилой безымянного призывника из Узбекской ССР, погибшего в битве за Москву и впоследствии перезахороненного в Ташкенте. Открытие памятника, приуроченное к 30-й годовщине Победы над нацистской Германией, состоялось 7 мая 1975 года.

Перед памятником был воздвигнут Вечный огонь, а также высажены можжевеловые деревья, символизирующие Узбекистан, и ели, символизирующие Россию.

В 1999 году после масштабной реконструкции мемориал принял современный вид.

Описание 
Центральной фигурой мемориала является скульптура «Скорбящая мать», созданная скульптором Ильхомом Джаббаровым. Перед скульптурой располагается Вечный огонь. Вокруг установлены щиты, на которых выгравированы имена солдат и офицеров из Узбекистана, не вернувшихся со фронтов Великой Отечественной войны.

По словам самого Джаббарова, первоначальным названием скульптуры было «Ждущая мать» — в честь матери самого скульптора. Её старший сын (брат Джаббарова) был призван на фронт, где пропал без вести.

Церемонии 
Ежегодно 9 мая возле мемориала выстраивается почётный караул и проводится возложение цветов.

В филателии

См. также 
 Могила Неизвестного Солдата
 Парк «Боевой славы» (Ташкент)

Примечания

Литература 
 

Скверы и площади Ташкента
Памятники Ташкента
Памятники Великой Отечественной войны в Узбекистане
Вечный огонь в СССР
Памятники неизвестному солдату
Здания и сооружения, построенные в 1975 году в СССР
Появились в 1970-е годы в Узбекистане
1975 год в Узбекистане
Скульптуры 1975 года